

Cinema 
The Man Behind the Curtain – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays 
The Man Behind the Curtain – film del 1916 diretto da Cortland Van Deusen
The Man Behind the Curtain – cortometraggio del 2009 diretto da David Sutera e Joshua Samson 
The Man Behind the Curtain – documentario del 2010 diretto da Michael Beach Nichols e Joshua Woltermann
The Man Behind the Curtain – film del 2013 diretto da Alexander Kane

Televisione 
L'uomo dietro le quinte (The Man Behind the Curtain) – episodio della terza stagione di Lost